Fath peut faire référence à :

 Catherine Fath, actrice française
 Georges Fath, écrivain français
 Jacques Fath, grand couturier français
 Sébastien Fath, historien français
 Patrice Fath, écrivain français
 Fath Ali Shah Qajar, deuxième souverain de la dynastie Qadjare

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien